__БЕЗКН__

Boualitomidae sp. (Locality BQ-2, Fayum, Egypt) је изумрла врста плаценталних сисара из изумрле породице Boualitomidae, која је у периоду касног еоцена настањивала подручје Африке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је дио горње вилице са четвртим преткутњаком (P4) и са сва три кутњака (M1-M3), који су пронађен на подручју гувернората Фајум у Египту. По својој грађи су слични роду Lahimia. Ова врста сисара је по величини и исхрани била слична египатском мунгосу.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Boualitomidae sp. (Locality BQ-2, Fayum, Egypt).

Временска распрострањенст врсте Boualitomidae sp. (Locality BQ-2, Fayum, Egypt) унутар породице Boualitomidae

Види још 
 Класификација сисара
 Boualitomidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара